Coliziune se numește o ciocnire bruscă și violentă între două corpuri în mișcare.

Pentru domeniul naval, vezi abordaj.

Bibliografie 
 Lexicon maritim englez-român, Ed. Științifică, București, 1971